PVA (ang. poly(vinyl alcohol)) – poli(alkohol winylowy)
 PVA (ang. poly(vinyl acetate)) – poli(octan winylu)